Jun'ichi Kanemaru – doppiatore e cantante giapponese
 Yoshinobu Kanemaru – wrestler giapponese
 Yuzo Kanemaru – velocista giapponese